Паркес:
 Паркес, Брок (род. 1981) — австралийский мотогонщик.
 Паркес, Майкл (род. 1944) — испанский скульптор.